Gimel peut faire référence à :

Toponyme 

 Gimel, commune suisse du canton de Vaud ;
 Gimel-les-Cascades, commune française du département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Martial-de-Gimel, commune française du département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Priest-de-Gimel, commune française du département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Tourbière de Gimel, tourbière située sur la commune française de Saint-Régis-du-Coin dans le département de la Loire.

Patronyme 

 Georges Gimel (1898-1962), peintre français ;
 Julia Chevanne-Gimel (1975-), cavalière française de dressage ;
 Monique Gimel (1933-), pilote française de char à voile ;
 Pierre de Gimel de Tudeils (1728-1801), général français de la Révolution et de l’Empire.

Prénom 
Gimel est un prénom notamment porté par :
  (1982-), basketteur trinidadien.

Divers 
 Gimel ou ghimel ou guimel, troisième lettre de l'alphabet hébreu et lettre de l’alphabet phénicien ;
 Gimel, album du groupe Masada.
 GIMEL, groupe de musique électroacoustique.

Patronyme français
Toponymie française